Наама () — город на северо-западе Алжира, административный центр одноимённого вилайета.

Географическое положение 
Город находится в восточной части вилайи, на высокогорном плато, на высоте 1 176 метров над уровнем моря.
Наама расположена на расстоянии приблизительно 490 километров к юго-западу от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 16 251 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Алжира